Pjesma Eurovizije 2000. bila je 45. Eurovizija, koja se održala 13. svibnja 2000. godine u Stockholm Globe Areni, Stockholm, Švedska. Voditelji su bili Kattis Ahlström i Anders Lundin. Pobijedila je Danska, koju su predstavljali Olsen Brothers s pjesmom "Fly on the Wings of Love".

Rezultati

Glasovanje

 

Izbori za pjesmu Eurovizije u Švedskoj